Корнилково — название населённых пунктов:

Россия 
 Корнилково — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Корнилково — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Корнилково — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.